Владимир Мезенцев:
 Мезенцев, Владимир Андреевич (1913—1987) — кандидат философских наук, писатель, журналист, автор научно-популярных книг.
 Мезенцев, Владимир Георгиевич (1953—2008) — российский журналист и преподаватель.